Island Express Air — канадская авиакомпания местного значения со штаб-квартирой в городе Абботсфорд (провинция Британская Колумбия), выполняющая регулярные, чартерные пассажирские и грузовые перевозки между островом Ванкувер и аэропортами Нижней Большой Земли.



Маршрутная сеть 
По состоянию на декабрь 2009 года маршрутная сеть регулярных рейсов авиакомпании Island Express Air включала в себя следующие аэропорты:
 Международный аэропорт Абботсфорд
 Аэропорт Баудери-Бей, Дельта (Британская Колумбия)
 Аэропорт Виктория
 Аэропорт Нанаймо
 Аэропорт Питт-Медоус

Флот 
На начало 2010 года в парке авиакомпании Island Express Air эксплуатировался один самолёт:
 Piper PA-31 Navajo (регистрационный номер C-GDF)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Island Express Air

Авиакомпании Канады